Katharina puede referirse a:

Personas
Katharina Wagner, directora de escena.
Katharina Reiss, lingüista y traductóloga alemana.
Katharina Kuhlmann, presentadora alemana de televisión y modelo.
Katharina Fritsch, escultora alemana.
Katharina Haecker, deportista australiana.
Katharina Schüttler, actriz alemana de cine y televisión.
Katharina Rutschky, periodista alemana.
Katharina Meredith,  artista, psicóloga, fotógrafa, pintora y conferencista alemana.
Sara Katharina de Bronovo, enfermera holandesa.
Katharina Schratt, actriz austríaca.  
Katharina Kepler, bruja alemana.
Katharina Kramer, periodista y presentadora de televisión austríaca.
Katharina Treutler, pianista alemana.
Katharina Gutensohn, esquiadora de doble nacionalidad alemana y austriaca.
Katharina Siegel, amantes de Vlad Tepes. 
Katharina Heinz, deportista alemana.
Katharina Vargas , bailarina chilena juvenil.

Otros
(320) Katharina, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides.